El Chabacano kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Chabacano, Naucalpan de Juárez, 
 El Chabacano, Chapa de Mota, 

Robotskapade Mexikoförgreningar